Byrå kan avse:
 Byrå (möbel) - en möbel som har två eller flera utdragbara lådor
 Byrå (arbetsrum) - ett kontor, eller en avdelning inom ett ämbetsverk
 Byråchef – en titel på tjänsteman inom statlig förvaltning
 Reklambyrå – ett företag som hjälper andra företag med marknadsföring
 Advokatbyrå – en advokatrörelse som en eller flera advokater bedriver gemensamt
 Arkitektbyrå –  en arkitektrörelse som en eller flera arkitekter bedriver gemensamt
 Fullservicebyrå – en byrå som inte är nischad inom ett visst område

Se även
 Byråkrati
 Politbyrå